Проскуров — фамилия и топоним.
 Проскуров, Василий Фёдорович (1926—1987) — белорусский писатель, публицист.
 Проскуров, Иван Иосифович (1907—1941) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Проскуров — название города Хмельницкий до 1954 года.